Турдаш има више значења:

 Турдаш (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Турдаш (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Општина Турдаш (Хунедоара), општина у округу Хунедоара у Румунији